ITH steht für:
 Intensivtransporthubschrauber, Luftrettungsmittel
 International Conference of Labour and Social History, Forschungsinstitut zur Geschichte der Arbeit und sozialer Bewegungen
 Ithaca Tompkins Regional Airport (IATA-Code), Flughafen in City of Ithaca in New York

Ith steht für:
 Ith, Mittelgebirgszug in Deutschland
 Holzen-Ith, eine Ortslage
 Ith (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf dem Mittelgebirgszug Ith

Íth steht für
 eine mythologische Figur Irlands

Ith ist der Familienname folgender Personen:
 Henriette Ith-Wille (1885–1978), Schweizer Esperantistin und Pazifistin
Johann Samuel Ith (1747–1813), Schweizer Theologe

ITH